Statencollege (Leiden), internaat voor theologiestudenten (1592-1801)
 Quisque Suis Viribus, vereniging van studenten theologie en godsdienstwetenschap in Leiden (1841-)